Brandenburg steht für:
 Brandenburg (Familienname), ein deutscher Familienname; für bekannte Namensträger siehe dort

Staatswesen (in zeitlicher Reihenfolge):
 Bistum Brandenburg, katholisches Bistum (949–1571)
 Mark Brandenburg, Markgrafschaft (etwa 1157 bis 1815)
 Brandenburg-Preußen, geschichtswissenschaftliche Bezeichnung für die hohenzollerschen Herrschaftsgebiete von 1618 bis zur Krönung Friedrichs III. von Brandenburg zum König Friedrich I. in Preußen (1701)
 Provinz Brandenburg, Provinz Preußens (1815–1947)
 Land Brandenburg (1947–1952), Land der Sowjetischen Besatzungszone (1947–1949) und der Deutschen Demokratischen Republik (1949–1952)
 Brandenburg, Land der Bundesrepublik Deutschland (seit 1990)

Orte:
 Brandenburg an der Havel, kreisfreie Stadt in Brandenburg, Deutschland
 Brandenburg (Württemberg), heute ein Ortsteil von Dietenheim
 Brandenburg (Nordfriesland), heute ein Ortsteil von Wester-Ohrstedt
 Domäne Brandenburg in Stadthagen, Landkreis Schaumburg
 Brandenburg (Tandel), Dorf an der Blees, Gemeinde Tandel, Großherzogtum Luxemburg
 deutscher Name der Gemeinde Brambory im Mittelalter, heute Okres Kutná Hora, Tschechien
 deutscher Name des Ortes Uschakowo in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gurjewsk, Gemeinde Nowomoskowskoje, Russland (bis 1935 Brandenburg, 1935–1945 Brandenburg (Frisches Haff) im Landkreis Heiligenbeil, Provinz Ostpreußen)
 Brandenburg (Kentucky), Stadt in den USA
 Brandenburg Commercial District, in Brandenburg, Kentucky, ID-Nr. 86000523

Berge:
 Brandenburg Mountain (Arizona), Berggipfel in Arizona, USA
 Brandenburg Mountain (Arkansas), Berggipfel in Arkansas, USA

Asteroid:
 (6068) Brandenburg, ein Asteroid des Hauptgürtels

Bauwerke:
 Brandenburg (Brandenburg an der Havel), ehemalige Burg in der Stadt Brandenburg an der Havel
 Brandenburg (Lauchröden), Burgruine bei Lauchröden (zu Gerstungen)
 Burg Brandenbourg, Burgruine im Ortsteil Brandenburg der luxemburgischen Gemeinde Tandel
 Brandenburg House, in Bozeman, Montana, ID-Nr. 87001804
 Brandenburg Methodist Episcopal Church, in Brandenburg, Kentucky, ID-Nr. 84001828
 Grube Brandenburg, Schlesien
 
 Zeche Haus Brandenburg, Witten
 Brandenburg, alternativer Name des Burgstall am Galgenbühl (Kirchzarten)

Adelsgeschlechter:
 Brandenburg (Adelsgeschlecht), Patriziergeschlecht in Biberach an der Riß, Oberschwaben 
 abgeleitet von der Mark Brandenburg:
 Brandenburg-Ansbach, Bezeichnung eines Zweigs der fränkischen Hohenzollern (Markgrafen von Brandenburg-Ansbach)
 Brandenburg-Bayreuth, Bezeichnung eines Zweigs der fränkischen Hohenzollern (Markgrafen von Brandenburg-Bayreuth) seit 1604, vorher:
 Brandenburg-Kulmbach, Bezeichnung eines Zweigs der fränkischen Hohenzollern (Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach)
 Haus Brandenburg, verkürzende Bezeichnung der Brandenburgischen Hohenzollern

Handelsschiffe:
 Brandenburg (Schiff, 1951), das Typschiff dieser Klasse
 Brandenburg (1966), Frachtschiff der Deutschen Seereerderei der DDR
 Brandenburg-Klasse (1951), eine Serie von sechs Frachtschiffen der Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Actien-Gesellschaft

Kriegsschiffe:
 Brandenburg (Schiff, 1936), ein ehemaliges französisches Kühlschiff, das von der deutschen Kriegsmarine als Minenschiff eingesetzt wurde
 Brandenburg-Klasse (1992), eine Klasse von Fregatten der Deutschen Marine, siehe F123
 Brandenburg (F 215), das Typschiff dieser Klasse
 Brandenburg-Klasse (1891), eine Klasse von Linienschiffen der kaiserlichen Marine
 SMS Brandenburg (1891), das Typschiff dieser Klasse

Militaria:
 Brandenburg (Spezialeinheit), eine Spezialeinheit der Wehrmacht (1939–1945)
 Brandenburg, den Decknamen des Sonderzuges, den Adolf Hitler während des Zweiten Weltkriegs benutzte, siehe Amerika (Zug)

Siehe auch:

 Brandenberg
 Brandenburg Mountain
 Brandsburg
 Brandenburger (Begriffsklärung)
 Geschichte Brandenburgs
 Kloster Brandenburg
 Heinrich Brandenburg (Werft)